Bodskär kan syfta på följande platser:

Bodskär, Haninge kommun, en ö utanför Ornö i Stockholms län.
Bodskär, Björneborg, en stadsdel i Björneborg, Finland.